Chalupy bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Chalupy, Ortslage von Frymburk u Sušice, Okres Klatovy
 Chalupy, Wohnplatz von Horní Němčice, Okres Jindřichův Hradec 
 Chalupy, Wohnplatz von Lesná u Želetavy, Okres Třebíč
 Chalupy, Wohnplatz von Pustá Rybná, Okres Svitavy
 Chalupy, Ortslage von Rasošky, Okres Náchod
 Chalupy (Ehrlich), Wüstung in der Gemeinde Rovná u Sokolova, Okres Sokolov
 Chalupy (Deutsch Chaluppen), Wohnplatz von Stachy, Okres Prachatice
 Chalupy, Wohnplatz von Třebohostice, Okres Strakonice
 Chalupy, Wohnplatz von Věcov, Okres Žďár nad Sázavou
 Chalupy, Ortslage von Vojslavice, Okres Pelhřimov 
 Chalupy (Friedrichsthal), Ortsteil von Všeruby u Kdyně, Okres Domažlice
 Chalupy, Wohnplatz von Žáky, Okres Kutná Hora
 Chalupy (Neuhäusel), Ortsteil von Zemětice, Okres Plzeň-jih
 Chalupy, Wohnplatz von Životice, Okres Plzeň-jih
 Chalupy nach Blatech (Mooshäuser), Wohnplatz von Volary, Okres Prachatice
 V Chaloupkách (Chalupy), Wohnplatz von Soběšice, Okres Klatovy

 Brusnické Chalupy (Waldhäuser), Wohnplatz von Přídolí, Okres Český Krumlov
 Čábuzské Chalupy, Wohnplatz von Vacov, Okres Prachatice
 Červené Chalupy, Wohnplatz von Číčenice, Okres Strakonice
 České Chalupy (Böhmischhäuser), Ortsteil von Nová Ves u Brloha, Okres Český Krumlov
 České Chalupy (Böhmhäuser), Ortslage von Nové Hutě, Okres Prachatice
 Pod Horou (bis 1950: České Chalupy), Ortslage von Machovská Lhota, Okres Náchod
 Chvalšovické Chalupy (Chwalschowitzer Chalupy), Wohnplatz von Dřešín, Okres Strakonice 
 Čtyři Chalupy (Dörfless), Wohnplatz von Včelná, Okres České Budějovice
 Damíčské Chalupy, Wohnplatz von Soběšice, Okres Klatovy
 Dolejší Chalupy (bis 1948: České Chalupy), Wohnplatz von Hranice u Nových Hradů, Okres České Budějovice
 Dolejší Chalupy, Wohnplatz von Žernovice, Okres Prachatice
 Fischerovy Chalupy (Fischerhöfe), Wohnplatz von Nové Hrady, Okres České Budějovice
 Herštejnské Chalupy (Hirschsteinhäusel), Wüstung in der Gemeinde Nemanice, Okres Domažlice
 Hlemýždí Chalupy (Schneckenhäuser), Wohnplatz von Hranice u Nových Hradů, Okres České Budějovice
 Holčíkovy chalupy (Holdschickenhäuser), Wüstung in der Gemeinde Úterý, Okres Plzeň-sever
 Hořejší Chalupy (bis 1948: Německé Chalupy), Wohnplatz von Hranice u Nových Hradů, Okres České Budějovice
 Hořejší Chalupy, Wohnplatz von Žernovice, Okres Prachatice
 Jodlovy Chalupy (Jodlhäuser), Wüstung in der Gemeinde Volary, Okres Prachatice
 Kaplické Chalupy (Kapellner Waldhäuser), Wüstung in der Gemeinde Přední Výtoň, Okres Český Krumlov
 Kateřinské Chalupy (Katharinahäuseln), Wohnplatz von Rozvadov, Okres Tachov
 Lesní Chalupy (Waldhäuser), Wohnplatz von Kvilda, Okres Prachatice
 Lesní Chalupy, Wohnplatz von Nihošovice, Okres Strakonice  
 Lesní Chalupy (Waldhäuser), Wohnplatz von Nová Ves nad Lužnicí, Okres Jindřichův Hradec  
 Lesní Chalupy, Wohnplatz von Stachy, Okres Prachatice
 Lesní Chalupy (Groß Zdikauer Waldhäuser), Wohnplatz von Zdíkov, Okres Prachatice
 Lindské Chalupy (Lindner Waldhäuser), Wüstung in der Gemeinde Přední Výtoň, Okres Český Krumlov 
 Malé Chalupy, Weiler von Žďár u Protivína, Okres Písek
 Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser), Wüstung in der Gemeinde Přebuz, Okres Sokolov
 Multerberské Chalupy (Multerberger Waldhäuser), Wüstung in der Gemeinde Přední Výtoň, Okres Český Krumlov 
 
 Novomlýnské chalupy (Neumühlenhäuser), Wüstung in der Gemeinde Úterý, Okres Plzeň-sever
 Počapelské Chalupy (Potschapler Chaluppen), Wohnplatz von Sezemice nad Loučnou, Okres Pardubice
 Přečínské Chalupy, Wohnplatz von Vacov, Okres Prachatice
 Přední Chalupy (Vorderhäuseln), Wüstung in der Gemeinde Obora u Tachova, Okres Tachov
 Rakovické Chalupy (Rakowitzer Häuser), Ortsteil von Mirotice, Okres Písek
 Sekerské Chalupy (Hackenhäuser), Ortsteil von Stará Voda u Mariánských Lázní, Okres Cheb
 Šímovy chalupy (Simmaberg), Ansiedlung von Malá Úpa, Okres Trutnov
 Zadní Chalupy (Hinterhäuser), Wüstung in der Gemeinde Hamry na Šumavě, Okres Klatovy
 Zadní Chalupy (Hinterhäuser), Wohnplatz von Hartmanice, Okres Klatovy
 Zadní Chalupy (Hinterhäuser), Wüstung in der Gemeinde Prášily, Okres Klatovy
 Žďárské Chalupy (Chaluppen ob Schdiar), Ortsteil von Žďár u Protivína, Okres Písek 
 Zvičinské Chalupy, Ansiedlung von Horní Brusnice, Okres Trutnov

siehe auch : Chałupy